Данный список охватывает исторический период со времён кайзеровской Германии по настоящее время.

Статс-секретари финансов кайзеровской Германии (1880—1918)

Министры финансов Веймарской республики (1919—1933)

Министр финансов Третьего рейха (1933—1945)

Министры финансов Федеративной Республики Германия (1949—1990)

Министры финансов Германской Демократической Республики (1949—1990)

Министры финансов Федеративной Республики Германия (1990 — настоящее время)

Ссылки 
  Сайт федерального министерства финансов Германии 

Списки министров Германии
!